Férussac ist der Familienname folgender Personen:

 André Étienne d’Audebert de Férussac (1786–1836), französischer Naturforscher
 Jean Baptiste Louis d’Audebert de Férussac (1745–1815), französischer Naturwissenschaftler